Issen kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Issen (kommun), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt,

Sverige 

 Issen, sjö, Dalarnas län, 
 

Robotskapade Marockoförgreningar